Сандьянес ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лимия. Занимает площадь 52,9 км². Население 1416 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 33 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе
Города Оренсе